Шаровичское сельское поселение — муниципальное образование в северо-восточной части Рогнединского района Брянской области. Административный центр — село Шаровичи.

Образовано в результате проведения муниципальной реформы в 2005 году, путём преобразования дореформенного Шаровичского сельсовета.

На территории Шаровичского сельского поселения, у деревни Барановка, расположена крайняя северная точка Брянской области (54°02′ с.ш.).

Население

Населённые пункты

Примечания 

Муниципальные образования Рогнединского района
Сельские поселения Брянской области